La Temporada 1996 del Campeonato de España de Superturismos es la tercera edición del campeonato bajo esta nomenclatura. La temporada estuvo a punto de no disputarse debido a problemas de los equipos con la Federación.

Escuderías y pilotos 

 (P): Piloto Privado, (I): Piloto invitado

Calendario

Clasificaciones

Campeonato de España 
 Sistema de puntuación

 Resultados

 Joan Vinyes fue penalizado con 1 minuto en las dos carreras de la ronda 2 por exceso de decibelios.

Campeonato de Marcas 
 Sistema de puntuación
 

 Resultados

Copa de Turismos Privados 
 Sistema de puntuación

 Resultados

Referencias 

 TCR Spanish Touring Car Championship 1996 standings
 1996 Campeonato de España de Turismos

1996
Deportes de motor en 1996
Deporte en España en 1996